Hel (religie), een religieus concept
Hel (godin), een godin in de Noordse mythologie
Hel (schiereiland), een schiereiland in het Poolse woiwodschap Pommeren
Hel (Polen), een stad in het Poolse woiwodschap Pommeren op het gelijknamige schiereiland
Station Hel, een spoorwegstation aldaar
Hel (drukkersjargon)
Hel (band), een Zweedse vikingarockband
Luchthaven Helsinki-Vantaa heeft de IATA code HEL

Zie ook
De Hel (doorverwijspagina)